Шипов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Шипов, Виталий Валентинович (род. 1954) — первый мэр Калининграда.
 Шипов, Геннадий Иванович (род. 1938) — советский российский деятель неакадемической науки.
 Шипов, Дмитрий Николаевич (1851—1920) — русский политический деятель.
 
 Шипов, Илья Александрович (род. 1993) — российский хоккеист.
 
 Шипов, Павел Дмитриевич (1860—1919) — генерал-лейтенант, русский художник.
 
 Шипов, Ярослав Алексеевич (род. 1947) — прозаик, писатель-священник.
 Зелонджев-Шипов, Георгий Михайлович (1895—1963) — советский писатель, сценарист и переводчик, актёр и кинорежиссёр.

